Die Saison 2007/08 der Première Division war die 46. Spielzeit der Burkinischen Fußballmeisterschaft seit der Unabhängigkeit des ehemaligen Obervolta 1960. Es spielten 14 Mannschaften um den Titel, den Étoile filante zum zwölften Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten der Tabellenletzte Boulgou FC und der Hauptstadtverein AS-SONABEL im Zuge einer Regelung, die die Vereine aus Ouagadougou beschränken soll. Aufsteiger aus der Deuxième Division waren AS Koupéla und Sourou Sport Tougan.

Abschlusstabelle 

* Absteiger als am schlechtesten platzierter Verein Ouagadougous

** Teilnehmer an den Relegationsspielen

*** Direkter Absteiger

2007
Fußballsaison 2007/08